Богданов, Алексей:
 
 Богданов, Алексей Артемьевич (1901—1964) — советский военный деятель, генерал-майор танковых войск.
 Богданов, Алексей Игнатьевич (1927—1999) — советский передовик химической промышленности, Герой Социалистического Труда.
 Богданов, Алексей Игоревич (род. 1973) — белорусский государственный деятель, министр торговли Республики Беларусь с 21 декабря 2021 года.
 Богданов, Алексей Николаевич (1830—1907) — артист балета, балетмейстер.